The House in the Woods – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The House in the Woods – film del 1957 diretto da Maxwell Munden